

Nederlandse personen 
 Bernardus Swagerman (1917-1940), reserve-tweede luitenant-waarnemer
 Dirk Swagerman (1949), bedrijfskundige en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen 
 Han Swagerman (1965), producer
 Jan Swagerman (1946), auteur
 Johannes Marinus Swagerman, gefusilleerd tijdens de Duitse bezetting (24 oktober 1944)
 K. Swagerman, architect uit Bovenkarspel
 Rogier Swagerman (1971), hoofdredacteur van NU.nl
 Sara Catharina Swagerman, moeder van actrice en kunstenares Rini Otte
 Ben Swagerman (1959), politicus (VVD)

Zie ook 
 Zwagerman (doorverwijspagina)